Smučanje prostega sloga na Zimskih olimpijskih igrah 2010 - moški skoki, tekmovanje je potekalo 25. februarja 2010.

Rezultati

Kvalifikacije

Finale 

Skoki moški